Ciemno – wieś w woj. lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Kamionka
 Ciemno – wieś w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Tuchomie 
 Ciemno – polski spektakl telewizyjny z 1995 roku

Zobacz też 
 Ciemno-Gnojna